Landler – popolazione austriaca protestante che nel XVIII secolo emigrò in Transilvania e contribuì alla formazione dei Sassoni di Transilvania.
 Mark Landler – giornalista statunitense
 Ländler – danza alpina austriaca